Александр Демешко:
 Демешко, Александр Игоревич (род. 1986) — белорусский футболист, полузащитник брестского «Динамо».
 Демешко, Александр Сергеевич (1947—2006) — советский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР (1979). Участник основного состава ВИА «Песняры».